Фрасибул:

 Фрасибул Милетский — тиран Милета в VII — VI веках до н. э.
 Фрасибул — тиран Сиракуз в 466—465 до н. э.
 Фрасибул (ок. 450—389 до н. э.) — древнегреческий афинский государственный деятель и полководец времён Пелопоннесской войны.
 Фрасибул (IV век до н. э.) — афинянин, представитель антимакедонской партии.